Els 50 metres esquena masculí es van celebrar entre el 3 i 4 d'agost de 2013 al Palau Sant Jordi a Barcelona.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
NR: Rècord Nacional

DNS: No presentat

DSQ: Desqualificat

Sèries

Semifinals

Semifinal 1

Semifinal 2

Final

Referències 

Campionat del Món de natació de 2013